Checchinato – cognome italiano
Carlo Checchinato – rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
Giovanni Checchinato – vescovo cattolico italiano